Нейтри́нная астроно́мия — раздел астрономии, изучающий нейтринное излучение внеземных источников с целью получения сведений о происходящих в космосе процессах.

Описание 
Существует несколько методов обнаружения нейтрино (англ.) в основе которых лежит слабое взаимодействие через нейтральный слабый ток (обмен -бозоном) или заряженный слабый ток (обмен  бозонами). В частности, применяются сцинтилляторные детекторы (обнаружение обратного бета-распада протонов воды в результате воздействия электронного антинейтрино; эксперименты KamLAND, Borexino), радиохимические методы (захват ядром электронного нейтрино и обнаружение трансмутации элементов: хлора-37 в аргон-37, Homestake Mine; галлия-71 в германий-71, SAGE (англ.), GALLEX, GNO
; молибдена-98 в технеций-98, ), черенковские детекторы (обнаруживают черенковское излучение от частиц, движущихся быстрее скорости света в среде: рассеяние электронных нейтрино на электронах, KAMIOKANDE и SUPERKAMIOKANDE; поиск мюонов, образующихся при взаимодействии с мюонным нейтрино, ANTARES, NESTOR, BDUNT; также SNO, AMANDA, IceCube), радиодетекторы, калориметры (Soudan2, Frejus).

В России, в районе Эльбруса, а также в соляных шахтах Бахмута (Артемсоль; Украина) работают нейтринные обсерватории Института ядерных исследований РАН. Баксанский нейтринный телескоп расположен под склоном горы на высоте 1700 м над уровнем моря и на расстоянии 550 м от начала штольни. Телескоп представляет собой четырёхэтажное здание размером 16х16х11 м и состоит из четырёх вертикальных и четырёх горизонтальных плоскостей, покрытых сцинтилляционными детекторами. Здесь же проводился эксперимент SAGE (англ.).
Артемовский сцинтилляционный детектор (АСД) расположен в соляной шахте г. Соледар на глубине более 100 м. Он был создан в отделе лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики ИЯИ АН СССР в 1969 году для изучения антинейтринных потоков от коллапсирующих звезд в Галактике, а также спектра и взаимодействий мюонов космических лучей с энергиями до 10^13 эВ. Особенностью детектора является 100-тонный сцинтилляционный бак, имеющий размеры порядка длины электромагнитного ливня с начальной энергией 100 ГэВ.

См. также 
 Список экспериментов в физике нейтрино

Примечания

Литература 
 F Halzen, D Hooper, High-energy neutrino astronomy: the cosmic ray connection / Reports on Progress in Physics, 2002

Ссылки 

 Нейтринная астрономия высоких энергий: проблеск земли обетованной УФН 184 510—523 (2014) DOI: 10.3367/UFNe.0184.201405e.0510
 10.3.3 Status of Neutrino Telescopes / Jingquan Cheng, The Principles of Astronomical Telescope Design — Springer, 2010, ISBN 978-0-387-88791-3
 Neutrino Physics and Astrophysics — IOS, 2012 ISBN 978-1-61499-173-1
 An Introduction to Neutrino Astronomy Hawaii
 Why neutrino astronomy ? Antares
 Albrecht Karle, High energy neutrino astronomy: Principles, IceCube, beyond // CERN
 Progress and Prospects in Neutrino Astrophysics 1995
 Perspectives of High Energy Neutrino Astronomy 2006

 
Астрофизика